Буйне́вич — путевой пост Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги. Расположен в Пожарском районе Приморского края. Электрифицирован.

До 1972 года путевой пост носил название Хунхуз. Переименован после вооружённого конфликта за остров Даманский. Назван в честь старшего лейтенанта пограничной службы Николая Михайловича Буйневича (1944—1969), погибшего в бою за остров Даманский.

География 
Расположен на участке Бикин — Дальнереченск.

Автомобильная дорога к станции Буйневич идёт на запад от автотрассы «Уссури», расстояние до автотрассы около 9 км, расстояние до районного центра пос. Лучегорск (на север) около 24 км.

На запад от станции Буйневич идёт дорога к селу Емельяновка, расстояние около 2 км.

Населённый пункт 
Населённый пункт Буйневич входит в Игнатьевское сельское поселение Пожарского района.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Пожарского района
 Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
 Железнодорожный справочник по структуре железных дорог России и стран бывшего СССР.
 Станция Буйневич на сайте «Транслогист»

Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги